Fenevad, Darren Shan horrorregénye
 Fenevad (2022), amerikai thriller, Baltasar Kormákur filmje